Die Saison 1964/65 der mexikanischen Segunda División war die 15. Spielzeit einer landesweit ausgetragenen zweiten Liga in Mexiko.

Veränderungen 
Die in der vorangegangenen Spielzeit in die erste Liga aufgestiegene Meistermannschaft des CD Cruz Azul hatte die zweite Liga dauerhaft verlassen und sich schon bald zu einer der erfolgreichsten und populärsten Vereinsmannschaften Mexikos entwickelt. Ebenfalls nicht mehr dabei waren die in einem im Anschluss an die vorangegangene Saison ausgetragenen Sonderturnier aufgestiegenen Tiburones Rojos Veracruz. Diese beiden Mannschaften wurden ersetzt durch den vor der Saison 1956/57 aus der höchsten Spielklasse zurückgezogenen Puebla FC und den 1961 aus der zweiten Liga ausgeschiedenen Salamanca FC. 

Eine weitere Veränderung war die für diese Spielzeit vollzogene Umbenennung des Club Deportivo Texcoco zum Club Chapingo Texcoco.

Kreuz- und Abschlusstabelle 1964/65 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Der Name der Heimmannschaft ist in der linken Spalte, ein Kürzel der Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet. Die Reihenfolge der Vereine bestimmt sich anhand der in dieser Saison erzielten Platzierung in der Gesamtsaisontabelle. Angaben zu den absolvierten Spielen (Sp.), Siegen (S), Unentschieden (U), Niederlagen (N) sowie des Torverhältnisses (Tore) und der erzielten Punkte befinden sich in den Feldern rechts neben der Kreuztabelle.

Erstmals in der Geschichte der 1950 eingeführten zweiten mexikanischen Liga gab es mit dem Meister Ciudad Madero eine während der kompletten Saison ungeschlagene Mannschaft sowie umgekehrt mit dem nach dreijähriger Abstinenz in die Liga zurückgekehrten Tabellenletzten Salamanca FC eine Mannschaft, die in der gesamten Saison keinen einzigen Sieg verbuchen konnte.

Statistik

Siehe auch 
 Segunda División (Mexiko)
 Liste der mexikanischen Fußball-Zweitligavereine

Weblinks 
 Die mexikanische Saison 1964/65 bei RSSSF

Fußballsaison 1964/65
1964